Еле́на Алекса́ндровна Медве́дева (; род. 14 сентября , Харьков, Украинская ССР, СССР) —  украинская писательница (пишет на русском языке).

Биография 
Родилась в семье служащих.

В 1988 году окончила , в 1992 году —  Харьковский государственный педагогический институт. Работала продавцом газет, воспитателем в детском саду.

Дебютировала как поэт в 1990 году (публикация в газете «Вечерний Харьков»). В середине 1990-х годов участвовала в харьковском поэтическом объединении «Третий Цех». Автор прозаико-поэтических сборников «Завтрак из страусов. Креанимация. Стихи» (1996), «Сыпучих лет песочный замок» (1997), повестей «И жизни отвечаю „Да!“» (1997—2001), «Веди меня, дорога!» (2008). Публиковалась в журнале «©оюз Писателей», поэтическом альманахе «Северо-восток» (2004), антологии украинской женской литературы «Жіночий погляд» (, 2009). Выступает как художник-график, иллюстрируя собственные произведения. Живёт в Харькове.

Примечания

Библиография

Ссылки 
  
 

Выпускники Харьковского национального педагогического университета
Писатели Украины